Лас Флоридас има више значења:

 Лас Флоридас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Флоридас, Гомез де Паласио (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику